Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1991 года — 2-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

9 участников прошлогодней Балтийской лиги и 6 сильнейших предыдущего регулярного чемпионата создали Высшую лигу. В турнире не участвовал «Сириетис», являвшийся дублем «Сириюса».

Было решено осенью 1991 года перейти на систему «осень-весна». Поэтому клубы сыграли лишь 1 круг (по 7 матчей дома и в гостях). 4 сильнейшие команды разыграли медали в плей-офф.

Участники

География соревнования

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф 

Перед матчами плей-офф команда «Нерис» поменяла название на «Лиетувос Макаби».

Список победителей чемпионата 
Игроки: Виргиниюс Балтушникас, Арунас Жекас, Томас Жюкас (2-й титул), Ричардас Зданчус, Витаутас Карвялис, Гинтарас Квиткаускас, Гедиминас Контаутас, Вальдемарас Мартинкенас, Ритис Нарушевичус, Сергеюс Новиковас, Вайдас Петраускас, Эймантас Подерис, Гинтарас Римкус, Раймондас Римша, Видмантас Савицкас, Аурелиюс Скарбалюс, Андрюс Терешкинас, Андрюс Упстас, Дарюс Шульчус, Ромас Чирба.

Ст. тренер: Беньяминас Зелькявичюс

Ссылки 
 Rsssf.com

Чемпионат Литвы по футболу
Футбол в СССР в 1991 году
Спорт в Литве в 1991 году